Karel van Mander ist der Name folgender Personen:

* Karel van Mander (1548–1606) (Karel van Mander der Ältere), niederländischer Maler und Kunsttheoretiker
 Karel van Mander II (Karel van Mander der Jüngere; ~1579–1623), niederländischer Maler und Bildweber
 Karel van Mander III (~1610–1670), niederländischer Maler